Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2011 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Bob Bryan in Mike Bryan sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (prvaka)
  Maks Mirni /  Daniel Nestor (polfinale)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (finale)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (četrtfinale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (četrtfinale)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (četrtfinale)
  Lukáš Dlouhý /  Paul Hanley (prvi krog)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić ''(četrtfinale)

<ol start="9">
  Wesley Moodie /  Dick Norman ''(prvi krog)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi ''(tretji krog)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău ''(prvi krog)
  Mark Knowles /  Michal Mertiňák ''(drugi krog)
  Marcel Granollers /  Tommy Robredo ''(tretji krog)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram ''(drugi krog)
  Nicolás Almagro /  Marc López ''(prvi krog)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares ''(prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Začetni del

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2011